Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 706 (Stein-Säckingen–Zurzach–Koblenz–Eglisau) siehe:

 Bahnstrecke Stein-Säckingen–Koblenz
 Bahnstrecke Koblenz–Winterthur

700…